Сабановка — название населённых пунктов:

Россия 
 Сабановка — деревня в Болотнинском районе Новосибирской области.

Украина 
 Сабановка — село в Радеховском районе Львовской области.